Gene Stratton Porter Cabin bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Gene Stratton Porter Cabin (Adams County, Indiana), ID-Nr. 74000027
 Gene Stratton Porter Cabin (Noble County, Indiana), ID-Nr. 74000015